Vaucelles kan syfta på:

Frankrike 

 Vaucelles, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Vaucelles-et-Beffecourt, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,